Mariano Abignente – uno dei tredici partecipanti alla Disfida di Barletta
 Filippo Abignente – docente di Storia della Chiesa all'Università di Napoli e deputato dal 1867 al 1882
 Filippo Abignente jr – figlio di Filippo, scrittore e giornalista, firmatario del Manifesto degli intellettuali antifascisti
 Giovanni Abignente – avvocato, docente di Storia del diritto italiano all'Università di Napoli, dirigente della Società pel Risanamento di Napoli e deputato dal 1900 al 1916